Vredens dag henviser til flere artikler:

 Vredens dag, dansk film fra 1943 af Carl Th. Dreyer
 Et synonym for den egyptiske revolution 2011
 Den danske oversættelse af den latinske middelalderhymne Dies irae